Нгомба (Nda’a) — бантоидный язык, распространённый в Камеруне. Число носителей по данным 1999 года — около 63 тыс. чел. Они проживают в 5 деревнях к юго-востоку от города Мбуда, в одноимённой коммуне департамента Бамбутос Западного региона. Язык используется в сфере личного общения, радиовещания, современных медиа и, неформально, в сфере образования. Около 30 % носителей языка умеют читать и писать на нём.

Письменность 
Письменность языка нгомба базируется на латинской графической основе (используется общий алфавит для языков Камеруна).

Тона на письме обозначаются с помощью диакритических знаков:
 Высокий тон обозначается акутом: á ɛ́ í ɔ́ ú ʉ́
 Восходящий тон обозначается гачеком: ǎ ɛ̌ ǐ ɔ̌ ǔ ʉ̌
 Нисходящий тон обозначается циркумфлексом: â ɛ̂ î ɔ̂ û ʉ̂
 Низкий тон на письме не отображается.

Примечания 

Бантоидные языки
Языки Камеруна